Wolters může být:

 Wolters Kluwer – nizozemská společnost

příjmení
 Lara Woltersová (1957–2006) – nizozemská politička
 Reinhard Wolters (* 1958) – německý historik starověku a klasický archeolog